Vörös-folyó, Észak-Amerika
 Kızılırmak, Törökország
 Vörös-folyó, Vietnám